Пестовы:

 Пестовы — дворянские роды.